Vale San Đovani ima više značenja:
 Vale San Đovani (Asti)
 Vale San Đovani (Teramo)